La saison 2016-2017 de FNL est la vingt-cinquième édition de la deuxième division russe. C'est la sixième édition à suivre un calendrier « automne-printemps » à cheval sur deux années civiles. Elle prend place du  au .

Vingt clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les cinq derniers du classement sont relégués en troisième division tandis que les deux premiers sont directement promus en première division, alors que le troisième et le quatrième doivent disputer un barrage de promotion face au treizième et au quatorzième du premier échelon.

Le Dynamo Moscou remporte la compétition et retourne en première division une année après l'avoir quittée. Il est accompagné de son dauphin le FK Tosno et du SKA-Khabarovsk, quatrième et vainqueur du barrage de promotion face au FK Orenbourg. Le troisième, le Ienisseï Krasnoïarsk, échoue quant à lui face à l'Arsenal Toula.

À l'autre bout du classement, le Neftekhimik Nijnekamsk est relégué en tant que dernier, accompagné par le Spartak Naltchik, le Sokol Saratov et le Mordovia Saransk. Le Luch-Energia Vladivostok, placé seizième et en position de relégable, est quant à lui repêché du fait de la non-promotion du FK Tchita, champion du groupe Est de la troisième division.

Le joueur du Dynamo Moscou Kirill Pantchenko termine meilleur buteur de la compétition avec vingt-quatre buts inscrits, suivi de Khasan Mamtov du FK Tioumen qui en a inscrit vingt-trois et d'Anton Zabolotny du FK Tosno qui en comptabilise seize. Danil Klionkine du FK Tioumen finit quant à lui meilleur passeur du championnat avec douze passes décisives délivrées sur l'ensemble de la saison.

Participants 
Un total de vingt équipes participent au championnat, treize d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent trois relégués de première division, que sont le Dynamo Moscou, le Kouban Krasnodar et le Mordovia Saransk, et quatre promus de troisième division, que sont le FK Khimki, le Neftekhimik Nijnekamsk, le Spartak Naltchik et le FK Tambov, qui remplacent les promus et relégués de l'édition précédente.

Parmi ces clubs, le SKA-Khabarovsk est celui présent depuis le plus longtemps avec une participation ininterrompue en deuxième division depuis 2002, suivi du Baltika Kaliningrad présent depuis 2006 et du Chinnik Iaroslavl prenant part à la compétition depuis 2009.

La pré-saison est marquée par les repêchages du Ienisseï Krasnoïarsk et du Baltika Kaliningrad, relégables en fin de saison dernière, qui profitent de la non-promotion du Smena Komsomolsk-sur-l'Amour, vainqueur du groupe Est de la troisième division, et de la disparition du Volga Nijni Novgorod, dixième la saison précédente.
Légende des couleurs

Changements d'entraîneur

Compétition

Règlement 
Le classement est établi sur le barème classique de points (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0). Pour départager les équipes à égalité de points, on utilise les critères suivants :
 Nombre de matchs gagnés
 Confrontations directes (points, matchs gagnés, différence de buts, buts marqués, buts marqués à l'extérieur)
 Différence de buts générale
 Buts marqués (général)
 Buts marqués à l'extérieur (général)

À noter que les équipes réserves du Spartak Moscou et du Zénith Saint-Pétersbourg sont inéligibles à la promotion.

Classement 

|}

Résultats 

|}

Leader par journée 
La frise suivante montre l'évolution des équipes ayant successivement occupé la première place :

Lanterne rouge par journée 
La frise suivante montre l'évolution des équipes ayant successivement occupé la dernière place :

Barrages de promotion 
Les troisième et quatrième du championnat, le Ienisseï Krasnoïarsk et le SKA-Khabarovsk, affrontent respectivement le quatorzième et le treizième de la première division à la fin de la saison dans le cadre d'un barrage aller-retour.

Confronté à l'Arsenal Toula, le Ienisseï remporte dans un premier temps le match aller à domicile sur le score de 2-1 avant d'être vaincu à l'issue du match retour à Toula sur le score de 1-0, étant éliminé par la règle des buts marqués à l'extérieur. L'Arsenal se maintient ainsi en première division au détriment du Ienisseï. Les deux rencontres opposant le SKA et le FK Orenbourg donnent quant à eux lieu à deux matchs nuls 0-0 et les deux équipes doivent se départager aux tirs au but à l'issue du match retour à Orenbourg. L'équipe de deuxième division l'emporte finalement sur le score de 4-3 et est promu en première division pour la saison 2017-2018 au détriment d'Orenbourg qui est relégué.

|}

Statistiques

Domicile et extérieur

Évolution du classement 
Le tableau suivant récapitule le classement au terme de chacune des journées définies par le calendrier officiel, les matchs joués en retard sont pris en compte la journée suivante.

Distinctions individuelles

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Récompenses mensuelles 
Le tableau suivant récapitule les différents vainqueurs des titres honorifiques d'entraîneur et de joueur du mois.

Notes et références

Liens externes 
  Saison 2016-2017 sur le site de la RSSSF.
  Saison 2016-2017 sur FootballFacts.ru.
  Saison 2016-2017 sur WildStat.ru.

2016-2017
Russie M2
Saison 2016-2017 de football en Russie